Avikam peut désigner :
 un peuple de Côte d'Ivoire et du Ghana, les Avikam ;
 la langue de ce peuple, l’avikam.